Peter Höglund kan syfta på:

En svensk skådespelare se Peter Höglund (skådespelare)
En svensk filmproducent se Peter Höglund (producent)
En svensk professor och läkare se Peter Höglund (professor)